El Liceo Andrés Bello puede referirse a:

 el Liceo Andrés Bello de Caracas, Venezuela;
 el Liceo Andrés Bello de El Limón, Venezuela;
 el Liceo Andrés Bello de Puerto Montt, Chile;
 el Liceo Andrés Bello de San Miguel, Chile.

Epónimos de Andrés Bello